A língua dzhidi ou judeu-persa é o conjunto de idiomas falado pelos judeus originários do atual Irã, que organizaram comunidades naquela região desde o Império Aquemênida.

Dzhidi